Vestner ist der Name von

 Andreas Vestner (1707–1754), deutscher Künstler und Medailleur
 Ernst Vestner (1950–1980), Opfer des Bombenanschlags von 1980 auf den Wiesn in München, siehe Denkmal für die Wiesn-Attentat-Opfer
 Georg Wilhelm Vestner (Georg Wilhelm Westner, 1677–1740), deutscher Kunsthandwerker, Medailleur und Stempelschneider in Nürnberg